Эпште́йн () — еврейская фамилия.

Эпштейн 
 Эпштейн, Авраам (1841—1918) — российско-австрийский раввин, специалист по иудейской литературе.
 Эпштейн, Алек (Александр Давидович, род. 1975) — израильский учёный-историк, социолог и политолог, культуролог, востоковед; журналист и публицист.
 Эпштейн, Алоиз (1849—1918) — австрийский врач, приват-доцент Пражского университета.
 Эпштейн, Анна Михайловна (?—1895) — российская революционерка.
 Эпштейн, Арон Григорьевич (псевдоним А. Вольный; 1915—2005) — советский журналист, писатель, краевед.
  (1897—1962) — чехословацкий врач-педиатр, учёный-медик.
 Эпштейн, Борис Абрамович (более известен под фамилией Ларин; 1932—1984) — советский детский писатель, сценарист, поэт.
 Эпштейн, Борис Рафаилович (1908—?) — режиссёр киностудии «Центрнаучфильм».
 Эпштейн, Брайан (1934—1967) — менеджер группы «Битлз» (1962—1967).
 Эпштейн, Вениамин Миронович (1929—2014) — советский зоолог и паразитолог.
 Эпштейн, Владимир Лазаревич (1927—2008) — российский учёный-информатик.
 Эпштейн, Герман Вениаминович (1888—1935) — советский биолог и педагог.
 Эпштейн, Гиора (род. 1938) — лётчик-истребитель, полковник авиации ВВС Израиля.
 Эпштейн, Григорий Наумович (1913—?) — учёный в области металлургии и материаловедения.
 Эпштейн, Григорий Яковлевич (1897—1964) — советский ортопед и травматолог, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой травматологии Ленинградского государственного института усовершенствования врачей, начальник отдела в Ленинградском институте травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена.
 
 Эпштейн, Джеффри (1953—2019) — американский финансист.
 Эпштейн, Джошуа (род. 1940) — израильско-германский скрипач.
 Эпштейн, Джулиус — американский сценарист.
 Эпштейн, Дора Михайловна (1913—2002) — российский историк и археограф.
 Эпштейн, Евсей Владимирович (1933—2006) — советский и украинский учёный в области радиационной эндокринологии.
 
 Эпштейн, Ефим Моисеевич (1857—1939) — русский экономист, публицист и финансист.
 Эпштейн, Жан (1897—1953) — французский кинорежиссёр, теоретик и критик.
  (1911—1944) — деятель французского движения Сопротивления.
 Эпштейн, Залман (1860—1936) — еврейский литератор, публицист и сионистский деятель.
 Эпштейн, Иегуда (1870—1945) — живописец.
 Эпштейн, Иерохим Яковлевич (1899—1981) — строитель, лауреат Ленинской премии.
 Эпштейн, Изабелла Германовна (1925—1986) — советский переводчик, киноредактор.
 Эпштейн, Израэль (1915—2005) — китайский журналист и политик, коммунист.
 Эпштейн, Илья (более известен как Элия́ху Эйла́т; 1903—1990) — израильский государственный и политический деятель, дипломат и востоковед.
 Эпштейн, Иосиф Моисеевич (1895—1980) — советский уролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Эпштейн, Исаак Израилевич — украинский электротехник, доктор технических наук.
 Эпштейн, Исадор Сэмюэл (1919—1996) — американский астрофизик и астроном.
 Эпштейн, Ицхак (1863—1943) — еврейский языковед и педагог.
 Эпштейн, Кирилл Константинович (род. 1971) — российский управленец, директор ОАО «ГАЗ».
 Эпштейн, Лазарь (1866—1944) — врач, литовский общественный и политический деятель.
 Эпштейн, Лев Арнольдович (1927—2017) — советский математик, педагог.
 Эпштейн, Ленор (в замужестве Эпштейн Блюм; род. 1942) — американский учёный-информатик.
 Эпштейн, Леонид Абрамович (1911?—1989) — советский учёный-гидродинамик, лауреат Сталинской премии.
 Эпштейн, Леопольд Викторович (псевдоним Леонид Бородин; род. 1949) — американский русский поэт и переводчик.
 Эпштейн, Лина Мееровна (род. 1928) — российский химик.
 Эпштейн, Михаил Наумович (род. 1950) — советский и американский философ, лингвист и культуролог, литературовед, эссеист.
 Эпштейн, Моисей Соломонович (1890—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Эпштейн, Николай Семёнович (1919—2005) — советский тренер по хоккею с шайбой.
 
 Эпштейн, Павел Зигмундович (Пол Софус Эпстайн; 1883—1966) — американский физик-теоретик, член Национальной академии наук США.
 Эпштейн, Полина Юльевна (в замужестве Венгерова, 1833—1916) — писательница и мемуаристка.
 Эпштейн, Раиса Тимофеевна (в замужестве Адлер; 1872—1962) — деятель феминистского движения, функционер Общества индивидуальной психологии.
 Эпштейн, Рихард (1869—1919) — австрийский пианист, педагог, сын Ю. Эпштейна.
 Эпштейн, Роб (род. 1955) — американский режиссёр, продюсер, писатель и редактор.
 Эпштейн, Сигизмунд Стефан (1866—?) — немецкий писатель.
 
 Эпштейн, Стивен (род. 1952) — американский историк.
 Эпштейн, Товий Давидович (1895—1969) — советский учёный-гигиенист.
 Эпштейн, Хелен (род. 1947) — американская писательница.
 Эпштейн, Шахно (Александр Борисович; 1881—1945) — еврейский литературный критик, публицист, секретарь Еврейского антифашистского комитета.
 Эпштейн, Эдуард Осипович (1827—1889) — российский музыкальный педагог прусского происхождения.
 Эпштейн, Эстелинья (1914—1980) — бразильская пианистка.
 Эпштейн, Эсфирь Даниловна (род. 1954) — советская и американская шахматистка.
 Эпштейн, Юлиус (1832—1926) — австрийский пианист, педагог.

Составные фамилии 
 Лорин-Эпштейн, Моисей Юльевич — советский хирург, уролог (блокада семенного канатика по Лорину-Эпштейну, симптом Лорина-Эпштейна).
 Сергеев-Эпштейн, Евгений Евгеньевич (род. 1975) — немецкий кинорежиссёр.
 Эпштейн-Дикая, Лидия Григорьевна (1908—?) — переводчица, литератор.
 Эпштейн-Литвак, Рахиль Вениаминовна (1901—?) — советский патофизиолог.

Эпстайн 
 Эпстайн, Брайан (1934—1967) — менеджер The Beatles.
 Эпстайн, Майкл Энтони (род. 1921) — английский вирусолог.
 Сэр Джейкоб Эпстайн (1880—1959) — английский и американский скульптор и график.

Псевдонимы 
 Аркадьев, Иосиф Аркадьевич (настоящая фамилия Эпштейн; ?—1971) — поэт-песенник, музыкальный администратор, муж и автор стихов к песням Изабеллы Юрьевой.
 Бернетте, Яра (настоящая фамилия Эпштейн; 1920—2002) — бразильская пианистка.
 Голодный, Михаил Семёнович (настоящая фамилия Эпштейн; 1903—1949) — русский советский поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент.
 Каштанов, Арнольд Львович (настоящая фамилия Эпштейн; род. 1938) — русский прозаик.
 Ларин, Борис Абрамович (настоящая фамилия Эпштейн; 1932—1984) — советский детский писатель, сценарист-мультипликатор.
 Яковлев, Яков Аркадьевич (настоящая фамилия Эпштейн; 1896—1938) — советский государственный и партийный деятель, академик ВАСХНИЛ.

См. также 
 Вирус Эпштейна — Барр
 Зигфрид I фон Эпштейн

Ссылки

Примечания